El príncipe Segismundo de Prusia (en alemán: Sigismund von Preussen; Kiel, 27 de noviembre de 1896 - Puntarenas, 14 de noviembre de 1978) fue el segundo hijo del príncipe Enrique de Prusia y de la princesa Irene de Hesse-Darmstadt. Por lo tanto, era sobrino del káiser Guillermo II y de la zarina Alejandra Fiódorovna.

Primeros años
Fue bautizado el 30 de enero de 1897, el Kaiser fue uno de sus padrinos.

El príncipe Segismundo se crio en la ciudad de Kiel y asistió al Gymnasium  (institución fundada en 1779 por Federico VI de Prusia)͵ donde completó su formación académica y perfeccionó su inglés y francés, acompañado con un poco de ruso, griego, latín, italiano y español (aunque este lo habló perfectamente más adelante). Fue un gran amante de la historia, la política, la jardinería y la agricultura, pero sin duda, una de sus grandes pasiones fue la navegación, acompañando a su padre en múltiples viajes.

Su confirmación tuvo lugar en la Pascua de 1913, que se celebró en Kiel como un gran evento social. Sus maestros lo certificaron de buen carácter, pero también carente de talento. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Segismundo se ofreció de inmediato como voluntario, pero fue pospuesto porque aún no tenía 18 años. Primero asistió a la clase baja y se preparó para la prueba de ingreso de guardiamarina. Al frente.
Ingresó en el programa de cadetes de la Escuela de la Marina Real de Alemania y en 1914 se graduó como oficial de marina, entrando al servicio de la Armada Alemana durante la Primera Guerra Mundial. 

En el otoño de 1914 se unió al Departamento de Artillería del Primer Marinero en Fort Falckenstein cerca de Friedrichsort para entrenar en la Armada. En mayo de 1915 fue destinado a la artillería en Flandes y en 1918 sirvió como oficial de guardia en submarinos. Más recientemente, él era un teniente en el mar y también se puso de pie como teniente a la serie de la primera Guardia regimiento.

Matrimonio y descendencia 
El 11 de julio de 1919 se casó con la princesa Carlota Inés de Sajonia-Altenburgo, hija mayor del duque Ernesto II de Sajonia-Altenburgo y de la princesa Adelaida de Schaumburg-Lippe. La boda se celebró en Hemmelmar, donde sus padres tenían una hacienda. Tuvieron dos hijos:

 La princesa Bárbara de Prusia (2 de agosto de 1920-31 de mayo de 1994, casada con  el duque Cristián Luis de Mecklemburgo-Schwerin en 1954.
La duquesa Donata de Mecklemburgo (nacida el 11 de marzo de 1956), casada con Alexander von Solodkoff.
Thyra von Solodkoff (nacida el 12 de octubre de 1989).
Alix von Solodkoff (nacida el  17 de marzo de 1992).
Niklot Alexis von Solodkoff (nacido el 8 de diciembre de 1994)
 La duquesa Edwina de Mecklemburgo (nacida el 25 de septiembre de 1960, casada con Konrad von Posern.
Ludwig Leopold Bernhard Georg Maria von Posern (nacido el 27 de febrero de 1996).
Paul Friedrich Christian Fabian Maria von Posern (nacido el 14 de junio de 1997).
Ferdinand Johann Albrecht Maria von Posern (nacido el 19 de junio de 1999).
El príncipe Alfred Friedrich Ernst Heinrich Conrad de Prusia (17 de agosto de 1924-3 de junio de 2013) casado con Maritza Farkas (6 de agosto de 1929-1 de noviembre de 1996), sin descendencia.

Tras la boda se mudaron a un apartamento y trabajó de astillero en Kiel. Con frecuencia se trasladaba a los puertos de Bremen y Hamburgo. En esta última tomó contacto con una empresa que comerciaba café desde Guatemala. La crisis económica de Alemania, sumada a la crisis que sufrían los miembros de la nobleza desde la disolución del imperio, hizo que Segismundo se replantease mudarse.

Estancia en Guatemala

El 3 de octubre de 1922 partió hacia Guatemala, llegando en marzo de 1923. Su esposa le siguió en marzo del mismo año, junto con su primogénita Bárbara, que había nacido un año después de la boda. El departamento de Chimaltenango fue el primer lugar donde Segismundo trabajó, viviendo en un pequeño pueblo de San Pedro de Yepocapa. Su labor era de administrador en una empresa cafetera y, aunque gracias a la ayuda de algunos alemanes residentes por allí logró habituarse paulatinamente, la economía familiar era muy precaria.

En 1924 lograron comprar una finca, Santa Sofía, donde construyeron una casa. Cultivó café y contrataron ochenta trabajadores. En ese mismo año, el 17 de agosto de 1924, el volcán Acatenango entró en erupción. El mismo día, la princesa Carlota se puso de parto y dio a luz al príncipe Alfredo de Prusia con la ayuda de una partera. Dos años después, en 1926, tuvieron que vender su propiedad para poder viajar a Alemania.

Regreso a Alemania

El 7 de marzo de 1926 tomaron rumbo a Alemania. Primero estuvieron en Hemmelmark, visitando a los padres de Segismundo y luego se marcharon a Dinamarca para los funerales de la reina madre Luisa, viuda del rey Federico VIII de Dinamarca, el 28 de marzo de 1926. También visitaron Altenburgo, donde se reunieron con el príncipe Federico, hermano de la princesa Carlota.

Por varias tensiones familiares, decidieron mudarse a Costa Rica en 1927.

Traslado a Costa Rica y muerte 
En 1927, el príncipe Segismundo y su familia se trasladaron a Costa Rica, acompañados por una sola institutriz debido a que sus hijos aún eran pequeños. Allí compró unas tierras y se empezaron a dedicar a la plantación de cítricos, yuca, árboles maderables y a la producción de miel de abejas para exportación.

Falleció en Puntarenas, Costa Rica, el 14 de noviembre de 1978, a los 81 años de edad. Su esposa falleció en Hemmelmark, Alemania, el 16 de febrero de 1989, a los 89 años.

Título 
 Su Alteza Real el príncipe Segimundo de Prusia.

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Orden del Águila Negra ().
  Caballero gran cruz de la Orden del Águila Roja ().

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja (con corona)
Caballeros de primera clase de la Orden de la Corona de Prusia
Príncipes de la Casa Real de Prusia miembros de la Casa de los Señores de Prusia
Nacidos en Kiel